Dobrzyniewo Duże est le nom :
 de la gmina de Dobrzyniewo Duże, dans le powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Dobrzyniewo Duże, chef-lieu de cette gmina